Adam Politzer
 David Politzer
 Georges Politzer
 Politzer crenoterapico

Pollitzer 
 Adolf Pollitzer

Pöllitzer 
 Franz Pöllitzer (ÖVP)
 Phillip Pöllitzer

Pagine correlate 
 Pulitzer